Deniaud ist der Familienname folgender Personen:

 Laurianne Deniaud (* 1982), französische Politikerin (MJS)
 Thomas Deniaud (* 1971), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Deniau